

Patronyme 
 Freddie Redd (1928-2021), pianiste américain de hard bop et compositeur de jazz ;
 Michael Redd (1979-), joueur américain de basket-ball ;
 Sharon Redd (1945-1992), chanteuse américaine ;
 Trippie Redd (1999-), rappeur et auteur-compositeur-interprète américain ;
 Vi Redd (1928-), saxophoniste, chanteuse de jazz et enseignante américaine ;
 Wilmot Redd (16?-1692), victime des procès des sorcières de Salem.

Environnement 
REDD : Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation : réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts.

Homonymie de patronyme